Kemény Endre (1845–1898) költő, politikus, Alsó-Fehér vármegye követe 
Kemény Endre (1925–2014) karmester, hegedűművész, zeneakadémiai tanár